Cabra kan syfta på:

Irland 
1 Cabra, Dublin, förort till Dublin,

Spanien 
2 Cabra (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
3 Cabra (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar